Douglas Arthur Shedden (né le  à Wallaceburg, Ontario au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace à la retraite, désormais entraîneur.

Il évolue en tant que professionnel entre 1981 et 1993 pour un total de 416 matchs, 139 buts et 186 assistances pour 325 points mais ne participe à aucun match de séries éliminatoires.

Shedden devient l’entraîneur du Jokerit Helsinki en SM-Liiga puis entraîne différentes autres équipes (HIFK, Maple Leafs de Saint-Jean et aussi dans le CHL, ECHL et UHL). Il est nommé sélectionneur de l'équipe de Finlande pour la saison 2007-2008.

Biographie 
Shedden commence sa carrière en jouant avec les Fincups de Hamilton de l'Association de hockey de l'Ontario en 1977. Il participe au repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey de 1980 et est sélectionné par les Penguins de Pittsburgh en tant que  choisi.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

De joueur 
 
|rowspan="2"| 1977-1978 || Fincups de Hamilton || OMJHL || 32 || 1 || 9 || 10 || 32 || 9 || 1 || 2 || 3 || 2
|-
| Rangers de Kitchener || OMJHL || 18 || 5 || 7 || 12 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 1978-1979 || Rangers de Kitchener || OMJHL || 66 || 16 || 42 || 58 || 29 || 10 || 3 || 0 || 3 || 6
|-
|rowspan="2"| 1979-1980 || Rangers de Kitchener || OMJHL || 16 || 10 || 16 || 26 || 26 || - || - || - || - || -
|-
| Greyhounds de Sault Ste. Marie || OMJHL || 45 || 30 || 44 || 74 || 59 || - || - || - || - || -
|-
| 1980-1981 || Greyhounds de Sault Ste. Marie || OMJHL || 66 || 51 || 72 || 123 || 78 || 19 || 16 || 22 || 38 || 10
|-
| 1981-1982 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 38 || 10 || 15 || 25 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 1981-1982 || Blades d'Érié || LAH || 17 || 4 || 6 || 10 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 1982-1983 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 80 || 24 || 43 || 67 || 54 || - || - || - || - || -
|-
| 1983-1984 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 67 || 22 || 35 || 57 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 1984-1985 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 80 || 35 || 32 || 67 || 30 || - || - || - || - || -
|-
|rowspan="2"| 1985-1986 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 67 || 32 || 34 || 66 || 32 ||| - || - || - || - || -
|-
| Red Wings de Détroit || LNH || 11 || 2 || 3 || 5 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|rowspan="2"| 1986-1987 || Red Wings de l'Adirondack || LAH || 5 || 2 || 2 || 4 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| Express de Fredericton || LAH || 15 || 12 || 6 || 18 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|rowspan="2"| 1986-1987 || Red Wings de Détroit || LNH || 33 || 6 || 12 || 18 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| Nordiques de Québec || LNH || 16 || 0 || 2 || 2 || 8 || || || || || 
|-
| 1987-1988 || Skipjacks de Baltimore || LAH || 80 || 37 || 51 || 88 || 32 || - || - || - || - || -
|-
| 1988-1989 || Saints de Newmarket || LAH || 29 || 14 || 26 || 40 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 1988-1989 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|rowspan="2"| 1989-1990 || Saints de Newmarket || LAH || 47 || 26 || 33 || 59 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| Saints de Newmarket || LAH || 47 || 15 || 34 || 49 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 1990-1991 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 23 || 8 || 10 || 18 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 1991-1992 || HC Bolzano || Serie A || 13 || 6 || 10 || 16 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 1991-1992 || HC Davos || LNB || 7 || 10 || 9 || 19 || 22 || 8 || 3 || 12 || 15 || 26
|-
| 1992-1993 || Fury de Muskegon || CoHL || 21 || 16 || 21 || 37 || 18 || - || - || - || - || -

D'entraîneur 

| 1992-1993 || Thunder de Wichita || LCH || 34 || 19 || 13 || 2 || 0 || Non qualifiés
|- 
| 1993-1994 || Thunder de Wichita || LCH || 64 || 40 || 18 || 6 || 0 || Victoire en finale
|- 
| 1994-1995 || Thunder de Wichita || LCH || 66 || 44 || 18 || 4 || 0 || Victoire en finale
|- 
| 1995-1996 || Ice Gators de la Louisiane || ECHL || 70 || 43 || 21 || 0 || 6 || Éliminé au premier tour 
|- 
| 1996-1997 || Ice Gators de la Louisiane || ECHL || 70 || 38 || 28 || 0 || 4 || Défaite en finale 
|- 
| 1997-1998 || Ice Gators de la Louisiane || ECHL || 70 || 43 || 17 || 0 || 10 || Éliminé au troisième tour
|- 
| 1998-1999 || Ice Gators de la Louisiane || ECHL || 70 || 46 || 18 || 0 || 6 || Éliminé au deuxième tour
|- 
| 1999-2000 || Generals de Flint || UHL || 74 || 51 || 14 || 0 || 9 || Victoire en finale
|- 
| 2000-2001 || RiverKings de Memphis || LCH || 70 || 43 || 21 || 0 || 6 || Éliminé au deuxième tour 
|- 
| 2001-2002 || RiverKings de Memphis || LCH || 64 || 46 || 14 || 0 || 4 || Victoire en finale
|- 
| 2002-2003 || RiverKings de Memphis || LCH || 64 || 39 || 21 || 0 || 4 || Victoire en finale
|- 
| 2003-2004 || Maple Leafs de Saint-Jean || LAH || 80 || 32 || 36 || 8 || 4 || Non qualifié
|- 
| 2004-2005 || Maple Leafs de Saint-Jean || LAH || 80 || 46 || 28 || 0 || 6 || Éliminé au premier tour
|- 
| 2005-2006 || HIFK || SM-liiga || 56 || 38 || 14 || 0 || 4 || 
|- 
| 2006-2007 || Jokerit Helsinki || SM-liiga || 56 || 38 || 15 || 0 || 3 || Défaite en finale
|- 
| 2006-2007 || Jokerit Helsinki || SM-liiga || 56 || 34 || 14 || 0 || 8 || 
|- 
| 2008-2009 || EV Zoug || LNA || 50 || 23 || 22 || 0 || 5 || Défaite en demi-finale
|- 
| 2009-2010 || EV Zoug || LNA || 50 || 33 || 14 || 0 || 3 || Défaite en demi-finale
|- 
| 2010-2011 || EV Zoug || LNA || 50 || 32 || 14 || 0 || 4 || Défaite en demi-finale
|- 
| 2011-2012 || EV Zoug || LNA || 50 || 32 || 8 || 0 || 10 || Défaite en demi-finale
|- 
| 2012-2013 || EV Zoug || LNA || 50 || 29 || 14 || 0 || 7 || Défaite en demi-finale
|- 
| 2013-2014 || EV Zoug || LNA || 50 || 21 || 20 || 0 || 9 || Non qualifié
|- 
| 2014-2015 || KHL Medveščak || KHL || 60 || 23 || 32 || 0 || 5 || Non qualifié
|- 
| 2015-2016 || HC Lugano || LNA || 33 || 21 || 10 || 0 || 2 || Défaite en finale
|- 
| 2016-2017 || HC Lugano || LNA ||  ||  ||  ||  ||  || Limogé en cours de saison
|- 
| 2017-2018 || ERC Ingolstadt || DEL ||  ||  ||  ||  ||  || Engagé en cours de saison

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en avril 1961
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Rangers de Kitchener
Joueur des Fincups de Hamilton
Joueur des Greyhounds de Sault-Sainte-Marie
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Blades d'Érié
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Red Wings de l'Adirondack
Joueur de l'Express de Fredericton
Joueur des Nordiques de Québec
Joueur des Skipjacks de Baltimore
Joueur des Saints de Newmarket
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur du HC Bolzano
Joueur du HC Davos
Joueur du Fury de Muskegon
Attaquant de hockey sur glace
Joueur canadien de hockey sur glace
Entraîneur des Maple Leafs de Saint-Jean